

Geografia 
Comuni della Romania:
 Fântâna Babii
 Valea Babii
 Dealu Babii

Persone 
 Sorin Babii – tiratore a segno rumeno